Ateista – potocznie bezbożnik
 Bezbożnik – czasopismo satyryczne wydawane w latach 1922–1941 w ZSRR